Sæson 2011-12 i Lolland-Falsterserien. Den femtebedste fodboldrække (en blandt flere) i dansk fodbold.

Det er derimod den bedste fodboldrække for herrer administreret af lokalunionen DBU Lolland-Falster. Serien består af i alt 12 hold, som spiller 11 kampe i efteråret i et form for grundspil. Oprykningsspil og nedrykningsspil spilles i foråret. Der spilles om en enkelt oprykningsplads til Danmarksserien

Deltagere

Stilling – grundspil

Stilling – oprykningsspil 

Holdene har fået overført point fra grundspillet.

Stilling – nedrykningsspil 

Holdene har fået overført point fra grundspillet.

Fodnoter 

Fodboldsæson 2011-12
Fodboldturneringer i Danmark